Хильперик (, от старо-германского «Могучий защитник») — имя нескольких королей Франции из династии Меровингов:
 Хильперик I (около 539—584) — король франков (561—584). Сын короля Хлотаря I и Арнегунды.
 Хильперик II (около 672—721) — король франков (715—721). Сын Хильдерика II и Билхильды (Биликильды).
 Хильперик I — король бургундов (ок. 456—472).
 Хильперик II — король бургундов (473—474).

Французские имена